Grote Prijs Jean-Pierre Monseré 2021 var den 10. udgave af det belgiske cykelløb Grote Prijs Jean-Pierre Monseré. Det blev kørt den 7. marts 2021 med mål i Roeselare i provinsen Vestflandern. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2021.

Resultater

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Europe Tour 2021